Khoratpithecus (Khoratpithèque en français) est un genre éteint de singes de la sous-famille des ponginés. Il vivait en Asie du Sud-Est durant le Miocène moyen et supérieur, il y a entre  d'années.

Arbre phylogénétique 
Khoratpithecus fait partie de la sous-famille des ponginés, que l'on trouvait au Miocène dans toute l'Asie méridionale, de la Turquie jusqu'à la Chine. D'après sa morphologie, il est, parmi les différents ponginés fossiles, le genre le plus proche de l'Orang-outan actuel.

Liste d'espèces 
Le genre Khoratpithecus comprend trois espèces, qui vivaient au Miocène en Asie du Sud-Est :
  Khoratpithecus piriyai (Chaimanee et al., 2004) : de 9 à 7 Ma, Thaïlande
  Khoratpithecus chiangmuanensis (Chaimanee et al., 2003) : 12,2 Ma, Thaïlande
  ''Khoratpithecus ayeyarwadyensis (Jaeger et al., 2011) : de 10,4 à 8,8 Ma, Birmanie.

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi

Article connexe 
 Ponginae

Liens externes 
 

Ponginae
Hominidé du Miocène
Genre de primates fossile (nom vernaculaire)
Paléontologie en Thaïlande
Taxon fossile décrit en 2004